Aidanosagitta pilu är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Selivanova 2003. Aidanosagitta pilu ingår i släktet Aidanosagitta och familjen Sagittidae. Det finns inte några underarter listade.

Källor 

Pilmaskar
pilu